Australisch rugby sevensteam (mannen)
 Australisch rugby sevensteam (vrouwen)